Le nom dUSS Onondaga a été porté par trois navires de l'United States Navy, d'après le lac ou le comté du même nom :
 l', un monitor lancé en 1863 puis revendu à la Marine française en 1867 ;
 l', un cotre  de l'United States Revenue Cutter Service lancé en 1898 qui sert dans la Navy de 1917 à 1918 ;
 l', un cotre de l'United States Coast Guard en service dans la Navy de 1941 à 1945.

Onondaga